Морская лошадь:

 «Морская лошадь» — галера Балтийского флота Российской империи 1740 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Морская лошадь» — галера Балтийского флота Российской империи 1749 года постройки.